Chadan steht für:
Tschadan, Stadt in der autonomen Republik Tuwa (Russland)
Chadan (Zadoi), Gemeinde im tibetischen Kreis Zadoi (Dzatö)